Bank of America Plaza kan syfta på:

Bank of America Plaza (Atlanta) –  en skyskrapa i Atlanta i USA
Bank of America Plaza (Charlotte) – en byggnad i North Carolina
Bank of America Plaza (Dallas) – en högsta byggnaden i Dallas i Texas
Bank of America Plaza (Tampa) – en byggnad i Tampai Florida

Se även
 Bank of America Center
 Bank of America Tower